3-й мемориал Асталоша проходил в 1960 г. в венгерском городе Балатонфюред.

В соревновании участвовали 12 шахматистов. Помимо представителей страны-организатора, в турнире играли шахматисты из СССР, Румынии, Югославии, Польши и Чехословакии.

Турнир отличался крайне напряженной борьбой в верхней части таблицы. В итоге этой борьбы двое участников (И. Билек и К. Хонфи) разделили победу, а еще трое (М. Дамянович, Д. Клюгер и Л. Лендьел) отстали от них на пол-очка. Перед последним туром Дамянович лидировал вместе с Билеком и Хонфи, но проиграл белыми Клюгеру, в то время как венгры сыграли вничью между собой. Неожиданно неудачно выступили советские участники. Гроссмейстер С. М. Флор потерпел два поражения и смог набрать только 50% от возможного количества очков, а гроссмейстер А. А. Лилиенталь не одержал ни одной победы и занял место ближе к концу таблицы.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Венгрии 
1960 год в шахматах
Спорт в Венгрии в 1960 году